Па́вел Шама́ев:
 Шамаев, Павел Иванович (1898—1943) — Герой Советского Союза (1944).
 Шамаев, Павел Степанович (1918—1983) — Герой Советского Союза (1945).